Канаси́н () — город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Kanasín с майянского языка можно перевести как тот, кто сильно тянет.

Поселение было основано в доиспанский период, а первое упоминание относится только к 1700 году, когда поселение стало энкомьендой под управлением Франсиско де Сосы. В XVII веке был построен храм Сан Хосе.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Юкатана